Нуссаи́р Мазрауи́ (; родился 14 ноября 1997 года в Лейдердорпе, Нидерланды) — марокканско-нидерландский футболист, защитник клуба «Бавария» и сборной Марокко.

Клубная карьера 
Мазрауи — воспитанник футбольной академии амстердамского «Аякса». 12 августа 2016 года в поединке против «Алмере Сити» Нуссаир дебютировал в Эрстедивизи за дублёров амстердамского клуба. 4 февраля 2018 года в матче против НАК Бреда он дебютировал в Эредивизи. 2 октября в поединке Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» Нуссаир забил свой первый гол за «Аякс». 23 октября в поединке Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» он вновь отметился забитым мячом.

24 мая 2022 года подписал четырёхлетний контракт с клубом «Бавария».

Международная карьера 
В 2017 году Мазрауи принял решение выступать за сборную Марокко, так как имеет марокканские корни.

Достижения 
«Йонг Аякс»
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2017/18

«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 2018/19, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019

«Бавария»
 Обладатель Суперкубка Германии: 2022

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fcbayern.com

Футболисты Нидерландов
Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Бавария»